Mácsár Gábor Rendőr alezredes, testnevelő, sportszervező, küzdősport szakértő, Szabadidő és Sportcentrum létesítményvezető, 
Karate Mester, 
Neveléstudományi Doktorandusz (Eszterházy Károly Egyetem NTDI, Eger)

 Magyar Sporttudományi Társaság tagja "Mácsár Gábor önéletrajz"

Sporttevékenység

Birkózás: Gyöngyös (1979–1985)
A hatévnyi birkózó versenyzői pályafutás alatt megismerte a sportág alapfogásait és ezeket a városi, megyei, területi és országos versenyeken, diákolimpiákon kamatoztatva Szőke Miklós és Szőke András edzők irányítása mellett kamatoztatta.

Judo: Budapest (1991–1993) 
Mivel a rendészeti sportversenyek között ezen idő alatt nem szerepelt a karate sportág így a stabil birkózói alapok jó lehetőséget biztosítottak, hogy a judo versenyeken és felkészítő edzőtáborokon, bővíteni tudja ismereteit és szélesítse technikai repertoárját a judo technikai elemeivel. Edzője Szántó Dezső mester volt ebben az időszakban (UTE).

Karate  
1985 óta műveli a küzdőművészet ezen ágát. Az első edzésekre Béla bátyja vitte magával, amibe első pillanattól beleszeretett. A testközeli küzdelem új távlatait ismerte meg. A test valamennyi végtagjának használata, ütések, rúgások és számtalan gyakorlati újszerű megközelítése, a karate edzések fegyelmezett légköre, teljesen magával ragadta. Edzője közel 15 éven keresztül Tóth Tibor (4. dan) karate mester volt. Edzői tevékenysége: Gyöngyösön a Karate Sport Kör edzéseivel indult a Batthyány téri KERI tornatermében. Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Líceumi tornatermében és a Dobó István Gimnázium tornatermében egy időtartamban folytatta munkáját a főiskolai tanulmányai mellett. Budapesten a BVSC Karate termében folytatott edzői tevékenységet, és a Magyar Rendőr (Police) Karate Szekció tagjainak tartott felkészítő edzéseket a nemzetközi megmérettetéseket megelőzően. 1993-1998 Magyar Nemzeti Karate válogatott kerettag, 1990-WKF Karate Bírói Bizottság tagja, 1998-2007. Magyar Rendőr (Police) Karate Szekció főtitkára, rendőr válogatott szövetségi kapitánya és versenyzője. Jelenleg 6. dan fokozatú shotokan karate mester. Világbajnok, Európa Bajnok, Magyar Bajnok karate atléta. Magyarország Rendőrségének küzdősport szakreferense. Jelentős mértékben hozzájárult szervező munkájával és eredményeivel ahhoz, hogy a Karate sportág a BM sportbajnokságok versenyrendszerében, ismét pontszerző verseny lehessen és ezzel a legmagasabb elismertségnek örvendjen. WKF és Ippon Shobu Karate Versenybíró. Fekete öves vizsgáztatói jogosultsággal (3. dan fokozatig 2013-óta) 2005-től látja el az IJKA Magyarország Shotokan Karate Stílusszervezet technikai igazgatói tisztjét és szervezi a hazai edzőtáborokat.

Jelentősebb versenyeredményei:

1990	Nemzetközi Karate Kupa (Gyöngyös, 6 ország)		1. hely (egyéni kumite)
1991	Nemzetközi Karate verseny (Csehország, Kassa)		1. hely (egyéni kumite)
1992	Nemzetközi Karate verseny (Olaszország, Milánó)		1. hely (egyéni kumite)
1994	VII. Kubota Karate Világkupa (USA, Los Angeles)		1. hely (csapat kumite)
1995	IKA Karate Európa Bajnokság (Olaszország, Torino)		1. hely (egyéni kumite)
								1. hely (abszolút kat.kumite)
								3. hely (csapat kumite)
1996	Magyar Bajnokság (Budapest)				1. hely (egyéni kumite +80 kg)
1997	Magyar Bajnokság (Budapest)				2. hely (egyéni kumite +80 kg)
1998	I. IPA Nemzetközi Karate Kupa (Budapest)			1. hely (egyéni kumite)
1999	VIII. Nemzetközi Karate verseny (Cseho., Ceske Budejovice)1. hely (egyéni kumite)
2000	30. ASAI Karate Világkupa (Japán, Szapporo)		2. hely (egyéni kumite)
								3. hely (egyéni kata)
2001	ASAI Karate Európa Kupa (Svédország, Stokholm)		1. hely (abszolút kat. kumite)
2002	IX. Nemzetközi Karate verseny (Cseho., České Budějovice)	1. hely (egyéni kumite)
2002	Karate Európa Kupa (Oroszország, Moszkva)		1. hely (abszolút kat. kumite)
2003	IJKA Csapat Európa Bajnokság (Írország, Cork)		2. hely (csapat kumite)
2004	IJKA Karate Európa Bajnokság (Ciprus)			1. hely (csapat kumite)
								3. hely (egyéni kumite)
2005	IJKA Karate Európa Bajnokság (Bulgária, Szófia)		3. hely (egyéni kumite)
2006	Rendőr Országos Karate verseny (Budapest)		1. hely (egyéni kumite)
2010	Belügyi Országos Karate verseny (Budapest)		2. hely (egyéni kata)

Dandiplomák
Karate szervezet	Danfokozat	Diploma sorszáma	Vizsgázató	Megszerzés éve
JKA	1. dan	H1-0115	S. Miyazaki	1992
JKA	2. dan	H2-059	K. Sawada	1995
JKA	3. dan	H3-0029	T. Mori	1999
IJKA	4. dan	No-05402	S. Kato	2006
IJKA	5. dan	No-135017	S. Kato	2011
IJKA	6. dan	No-18610	S. Kato	2018

2009. óta rendelkezik fekete övre, Japán dan- vizsgáztatói engedéllyel.

http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2020/05/M%C3%A1cs%C3%A1r_G%C3%A1bor-Bogn%C3%A1r_J%C3%B3zsef-Plachy_Judit_192.pdf

http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2021/05/M%C3%A1cs%C3%A1r_G%C3%A1bor-Bogn%C3%A1r_J%C3%B3zsef-F%C3%BCgedi_Bal%C3%A1zs-Plachy_Judit_108.pdf

MTMT publikációs lista:
Mácsár Gábor (neveléstudomány)
2019
Mácsár, Gábor
Egyetemi rendészeti hallgatók munkaérték vizsgálata
In: Karlovitz, János Tibor (szerk.) VIII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia = Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia : Program, tartalmi összefoglalók - Abstrakty
Komárno, Szlovákia : International Research Institute s.r.o., (2020) p. 45
  
Mácsár, Gábor
Egyetemi rendészeti hallgatók munkaérték vizsgálata (2020)
VIII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia. Stúrovo, Szlovákia, 2020. január 7-9.,
 
Mácsár, Gábor ; K., Plachy Judit
Hat hónapos intervenciós program hatása a fittségi állapotra és az életminőségre 60 év felett
RECREATION: A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI REKREÁCIÓS TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS MAGAZINJA 9 : 4 pp. 24–27. , 4 p. (2019)
Idézett közlemények száma: 6
 
Mácsár, Gábor ; Bognár, József
Elsőéves rendészeti hallgatók pályacéljai és kondícionális állapota
In: I. Szakképzés és Oktatás: Ma – Holnap konferencia. Fejlődés és partnerség : Absztraktkötet
Budapest, Magyarország : BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, (2019) pp. 89–90. , 2 p.
 
Mácsár, Gábor ; Bognár, József
Elsőéves rendészeti hallgatók pályacéljai és kondícionális állapota (2019)
I. Szakképzés és Oktatás: Ma – Holnap konferencia. Fejlődés és partnerség. BME, 2019. november 20-21.,
 
Mácsár, Gábor ; Vízvári, György (Az interjút adta)
A pályaválasztás témaköre a rendőrség Dunai Vízirendészeténél és az IPOO tanulási modell összefüggései. Interjú a Dunai Vízirendészet legendás vezetőjével
OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT 1 : 2 pp. 91–100. , 10 p. (2019)
 DOI  REAL  Teljes dokumentum  Egyéb URL
 
Mácsár, Gábor ; Bognár, József ; Plachy, Judit
Rendészeti egyetemi hallgatók pályaválasztását befolyásoló tényezők
In: Magyar, Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (szerk.) Prevenció, intervenció és kompenzáció : HuCER 2019 Absztraktkötet
Budapest, Magyarország : Hungarian Educational Research Association (HERA), Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), (2019) p. 218

Mácsár, Gábor ; Bognár, József ; Plachy, Judit
Rendészeti egyetemi hallgatók pályaválasztását befolyásoló tényezők (2019)
Prevenció, intervenció és kompenzáció - Korszerű neveléstudományi módszerekkel a korai iskolaelhagyás ellen. HuCER 2019. Eszterházy Károly Egyetem Eger, 2019. május 23-24.,

2018
Mácsár Gábor
Pályaalkalmasság, oktatás és lemorzsolódás összefüggései Magyarország Vízirendőrségénél

"AZ EGÉSZSÉG, MINT ÉRTÉK ” avagy az Egészség, Rekreáció, Sport Régen és Ma - Konferencia a Semmelweis Ignác Emlékévben. Magyar Tudományos Akadémia Székháza. Miskolc, 2018. 05.09. (2018)

Mácsár Gábor
Empirikus kutatás a budapesti szolgálati hellyel rendelkező rendészeti állomány körében, az úszótudás és vízből-mentési ismeretek vonatkozásában, valamint a pályaalkalmasság és kiválasztás összefüggései
MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 19:(75 (3)) p. 63. (2018)
3.	Mácsár Gábor
Empirikus kutatás a budapesti szolgálati hellyel rendelkező rendészeti állomány körében, az úszótudás és vízből-mentési ismeretek vonatkozásában, valamint a pályaalkalmasság és kiválasztás összefüggései

XV. Magyar Sporttudományi Kongresszus, Szombathely. 2018. május 30-június 1. (2018)
2017

 63. o.

Mácsár Gábor , Bognár József , Plachy Judit
Sportolási és életmódszokások kérdőíves vizsgálata a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrállomány körében
RECREATION: A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI REKREÁCIÓS TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS MAGAZINJA 7:(3) pp. 13–15. (2017)

Mácsár Gábor , Bognár József , Plachy Judit
A meditáció egészségre gyakorolt jótékony hatásai és a nevelési, oktatási összefüggései a pályamotiváció és a karriercélok vonatkozásában
RECREATION: A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI REKREÁCIÓS TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS MAGAZINJA 7:(4) pp. 20–23. (2017)

Mácsár Gábor
Sportolási és életmódszokások kérdőíves vizsgálata a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrállomány körében

A Haza Szolgálatában 2017. Doktorandusz Konferencia. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Budapest, 2017.11.22. (2017)
2010

Mácsár Gábor
Biztonsági őr, testőr, vagyonőr gyakorlati ismeretek
Budapest: Defence for Life Akadémia, 2010. 132 p. 
()

Jegyzetek